Andrea Fumagalli (1959) – economista italiano
 Andrea Fumagalli (1971) – musicista italiano, fondatore dei Bluvertigo